Тласкала има више значења:

 Тласкала
 Тласкала (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тласкала (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тласкала (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тласкала (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тласкала (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Тласкала (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику